é o terceiro sobrenome japonês mais comum. Pode se referir a:

Locais 
Takahashi (escreve-se, em japonês: 高橋), cidade na província de Okayama, Japão

Pessoas 
Ai Takahashi (cantora japonesa)
Juri Takahashi (cantora japonesa)
Katsuya Takahashi (conspirador do Ataque com gás Sarin no metro de Tóquio)
Kazuki Takahashi (autor de manga)
Kichizaemon Takahashi (pintor)
Takahashi Korekiyo (antigo Primeiro-ministro do Japão)
Minami Takahashi (cantora japonesa)
Rumiko Takahashi (mangaka)
Yuji Takahashi (escritor, pianista)
Yoko Takahashi (cantora, compositora)

Personagens 
Mami Takahashi, de Digimon Xros Wars

Outros 
Identidades de Ward-Takahashi, conceito de Mecânica quântica

Desambiguação
Sobrenomes da língua japonesa
Desambiguações de sobrenomes